Я́ков Па́влович Оса́дчий () — советский хозяйственный деятель, директор ПНТЗ (1938—1954), директор ЧТПЗ (1956—1977). Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился  в местечке Кривой Рог (ныне в Днепропетровской области Украины).

После окончания Всесоюзной промышленной академии в Москве был сначала назначен заместителем директора металлургического завода в Таганроге, а в 1938 году — директором ПНТЗ, где он встретил начало войны. Член ВКП(б) с 1925 года.

В 1956 году был назначен директором ЧТПЗ. Под его руководством на заводе развернулась огромная стройка — реконструировались старые цеха, строились новые, он стал первым заводом-производителем труб большого диаметра в СССР (в связи с Карибским кризисом против СССР ввели экономические санкции, и, в частности, Германия перестала поставлять трубы большого диаметра), и на первой написали мелом «П…ц тебе, Аденауэр!», впоследствии изменив на «Труба тебе, Аденауэр!».

В 1966 году за заслуги коллектив ЧТПЗ был отмечен орденом Ленина.

Яков Павлович не забывал и о быте рабочих: при нём был построен санаторий-профилакторий «Изумруд» и детский лагерь «Еланчик».

Людям, с которыми работал Осадчий, он запомнился железной хваткой, твёрдой верой в рабочее ремесло, неизменной справедливостью. Иную характеристику дал Осадчему в период его работы в Первоуральске его бывший подчинённый Виктор Кравченко (один из первых советских «невозвращенцев») в своей книге «Я выбрал свободу»: «Осадчий был типичным экземпляром заводского руководителя в нашей стране. Политик в нём всегда преобладал над инженером. Официальное одобрение интересовало его больше, чем действительная продукция; рекорды более, чем качество. То, чего ему не хватало в технических познаниях, он более чем уравновешивал „важными связями“ в соответствующих инстанциях. Это был сибарит с большой склонностью к свердловским девушкам».

Делегат XXIII—XXV съездов КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР.

Умер 6 февраля 1977 года в Челябинске, где и похоронен на Успенском кладбище.

Биография Якова Павловича Осадчего легла в основу кинофильма Ответная мера созданного на Одесской киностудии в 1974 году.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (1966);
 четырежды Орден Ленина (1942, 1945, 1958, 1966);
 орден Октябрьской Революции (1971);
 трижды орден Трудового Красного Знамени (1943, 1948, 1973);
 Ленинская премия (1963) — за создание типового высокоскоростного агрегата непрерывной печной сварки труб;
 Сталинская премия первой степени (1943) — за коренное усовершенствование технологии производства миномётных труб и деталей боеприпасов (премия была передана коллективом лауреатов в Фонд обороны);
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за освоение производства труб из нержавеющей стали;
 Почётный гражданин Челябинска (12.10.1971);
 медали.

Память 
 26 октября 2001 года в Челябинске, на жилом доме по улице Тимирязева, 29, где с 1957 по 1977 годы проживал Я. П. Осадчий, была установлена памятная доска.
 В 2001 году учреждена именная стипендия Якова Осадчего, которую получают лучшие студенты и аспиранты Московского института стали и сплавов и Южно-Уральского государственного университета.
 В 2005 году на площади перед Челябинским трубопрокатным заводом был открыт бронзовый памятник Якову Павловичу Осадчему.
 В 2009 году остановка, на которой располагается Челябинский трубопрокатный завод, была переименована в «Площадь Якова Осадчего».

Примечания

Ссылки 
 
 Яков Павлович Осадчий в энциклопедии «Челябинск». 
 Осадчий Яков Павлович. 

Металлурги СССР
Директора Первоуральского новотрубного завода
Почётные граждане Челябинска
Родившиеся в Херсонском уезде
Похороненные на Успенском кладбище (Челябинск)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Выпускники Всесоюзной промышленной академии
Директора Челябинского трубопрокатного завода